Olaszország
Campolongo sul Brenta, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében
Campolongo Maggiore, város Olaszországban, Veneto régióban, Velence megyében
Campolongo Tapogliano, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében
Campolongo-hágó, hágó a Középső-Dolomitokban